AES — аббревиатура, которая может означать:
  — международное профессиональное общество и организация по стандартизации в области звуковой техники и технологий
 AES — стандарт симметричного алгоритма блочного шифрования США
 AES — конкурс между алгоритмами блочного шифрования, в результате которого был выбран соответствующий стандарт
 Расширение системы команд AES — расширение микропроцессорной системы команд x86 для поддержки соответствующего стандарта шифрования
 AES/EBU (AES3) — стандарт передачи цифровых звуковых сигналов
  — американская энергогенерирующая и распределительная компания
 AES — «Испанская альтернатива», испанская крайне правая политическая партия
 AES () — автоматический электронный фотографический затвор
 AES (АЕС)  — российская арт-группа